Berich steht für:

 Berich (Edersee), das 1914 vom Edersee in Hessen (Deutschland) überflutete ehemalige Dorf 
 Neu-Berich, das an der Stelle des Dorfes Berich beim heutigen Bad Arolsen neu gegründete Dorf 
 Kloster Berich, das ehemalige Kloster, aus dem nach der Reformation das Dorf Berich hervorging